Новоподре́зково — остановочный пункт на севере Москвы, в Новоподрезково Молжаниновского района.

Остановочный пункт находится на главном ходу Ленинградского направления Октябрьской железной дороги, между станциями «Молжаниново» (Москва) и «Подрезково» (Подмосковье, городской округ Химки). На Новозаводской улице в микрорайоне Подрезково городского округа Химки находятся две остановки общественного транспорта «Платформа Новоподрезково».

История 
Во время проведения электрификации и частичной модернизации Октябрьской железной дороги, в 1951 году, сооружена новая платформа, для улучшения транспортной доступности жителей Подмосковных населённых пунктов, получившая название «Новоподрезково».

Остановка имеет две основные посадочные платформы на 1-м и 2-м пути. На 3-м (среднем) пути в 1990-е годы, во время ремонта участка линии после оползня, была сооружена дополнительная короткая посадочная платформа на один вагон, которая не сохранилась.

На платформе № 1 в сторону Москвы расположена билетная касса, открытая в 2009 году. Для перехода между платформами используется пешеходный путепровод. Время в пути с Ленинградского вокзала, около — 35 — 40 минут.

С 23 апреля 2013 года ведется ремонт платформы. С апреля 2014 года по направлению движения электропоездов в Москву функционируют турникеты, по направлению движения электропоездов из Москвы выход осуществляется на деревянную платформу из всех вагонов.

Транспорт 
Имеет выходы к 3-й Сестрорецкой улице и Новосходненскому шоссе (Верескино). В 10 минутах ходьбы от платформы Новоподрезково в сторону Подрезково находится автобусная остановка «Платформа Новоподрезково», где останавливаются автобусы 13, 15, 50, 465, 484.

Галерея

Примечания

Литература 
 Аверьянов К. А. (ред.), История московских районов: энциклопедия, : Астрель, АСТ, 2005, стр. 830.

Ссылки 
 Расписание электропоездов. 

Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-3